Het WTA-tennistoernooi van Newport Beach (officieel Oracle Challenger Series) van 2020 vond plaats van 27 januari tot en met 2 februari 2020 in de Amerikaanse plaats Newport Beach. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Bianca Andreescu was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het vijfde reekshoofd, Madison Brengle uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Zwitserse Stefanie Vögele in drie sets. Brengle wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 24.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer, als twaalfde geplaatst, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, en won haar openingspartij in de tweede ronde van de Amerikaanse Claire Liu – in de derde ronde moest Wickmayer tijdens de tweede set van haar partij tegen Madison Brengle de strijd staken wegens een onderrugblessure. Haar landgenote Marie Benoît strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Hayley Carter en Ena Shibahara had de tweede zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Carter speelde samen met Luisa Stefani en slaagde erin haar titel te prolongeren.

Het als eerste geplaatste duo Hayley Carter en Luisa Stefani won het toer­nooi. In de op zaterdag 1 februari gespeelde finale ver­sloe­gen zij de als alternate ingezette Belgische Marie Benoît en Française Jessika Ponchet in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Carter had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Braziliaanse Stefani ook een.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde samen met Laura Pigossi uit Brazilië – zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Newport Beach 2020
Newport Beach